2 miejscowości w Polsce: 
 Pruchnowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów 
 Pruchnowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko